Sotteville ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden in der Normandie:

Sotteville im Département Manche
Sotteville-lès-Rouen  im Département Seine-Maritime
Sotteville-sous-le-Val im Département Seine-Maritime
Sotteville-sur-Mer im Département Seine-Maritime